Goodchild peut désigner :
 George Goodchild, un écrivain britannique ;
 Michael Frank Goodchild, un géographe anglo-américain ;
 Richard George Goodchild, un archéologue britannique.

Patronyme anglais